Egdom ist der Familienname folgender Personen:

 Emiel van Egdom (* 1956), niederländischer Gitarrist, Komponist, Arrangeur und Musikproduzent
 Jorik Van Egdom (* 1995), niederländischer Triathlet